Földrajz
 Moszkva, Oroszország fővárosa
 Moszkva, folyó Oroszországban

Hadihajók
 Moszkva, Szálingrád osztályú csatacirkáló (nem fejezték be)
 Moszkva, 1123 Kondor típusú szovjet helikopterhordozó
 Moszkva, orosz rakétás cirkáló, a Fekete-tengeri Flotta zászlóshajója
Jégtörők
 Moszkva, 1960-ban vízre bocsátott dízel-elektromos jégtörő
 Moszkva, 2007-ben vízre bocsátott Szent-Petyerburg osztályú jégtörő
Hajótípus
 Moszkva, folyami motoros személyhajó-típus